Baráth Ferenc (1824–1905) jogakadémiai tanár, főszolgabíró, honvéd százados
 Baráth Ferenc (1844–1904) irodalomtörténész, író, főgimnáziumi tanár
 Baráth Ferenc (1916–1950) irodalomtörténész, újságíró, Zalaegerszeg polgármestere
 Baráth Ferenc (1946) tervezőgrafikus